Варгаигай (уст. Варка-Игай) — река в России, протекает по Томской области, Новосибирской области. Устье реки находится в 30 км по левому берегу реки Лонтынъях. Длина реки составляет 13 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Васюган, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13010800112115200030850.

Примечания 

Притоки Лонтынъяха
Реки Каргасокского района